Dmitrij Kokariew (ur. 1991) – rosyjski pływak, trzykrotny złoty medalista Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008
 Dmitrij Kokariew (ur. 1982) – rosyjski szachista